Anishinaabemowin peut être :
 Ojibwé, langue algonquienne.
 Algonquin, langue algonquienne et dialecte de l’ojibwé.